Бовуар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Бовуар () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Бовуар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Бовуар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Лабастід-Бовуар (фр. Labastide-Beauvoir) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. 
 Айєр-Бовуар (фр. Aillières-Beauvoir) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. 
 Міньялу-Бовуар (фр. Mignaloux-Beauvoir) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. 
 Бовуар-сюр-Мер (фр. Beauvoir-sur-Mer) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.